Перелік
 Перелік (хімія)